Les Jours magnifiques (Серёжа, Seryozha) est un film soviétique réalisé par Gueorgui Danielia et Igor Talankine, sorti en 1960.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Anatoli Nitotchkin
 Musique : Boris Tchaïkovski
 Décors : Valeriia Nisskaia
 Montage : P. Tchetchetkina

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1960
Film dramatique soviétique
Film soviétique en noir et blanc